Henrik Steffens Hagerup kan syfta på:

 Henrik Steffens Hagerup (1806–1859), norsk sjöofficer
 Henrik Steffens Hagerup (1840–1908), norsk kavalleriofficer